Бакленд () — английская фамилия. Известные носители:

Люди 
 Баклэнд, Джонни (; род. 11 сентября 1977) — британский музыкант, наиболее известный как гитарист группы Coldplay.
 Баклэнд, Джордж (; 1884—1937) — британский игрок в лакросс, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Бакленд, Майкл (; род. в 1941) — почётный профессор, доктор философии  Калифорнийского университета в Беркли.
 Бакленд, Николас (; род. 9 июня 1989 год) — британский фигурист, выступающий в танцах на льду с Пенни Кумс, серебряный призёр чемпионата Великобритании 2010 года.
 Бакленд, Реймонд (; 1934—2017) — английский и американский писатель, автор произведений на тему оккультизма и викки.
 Баклэнд, Уильям (; 1784—1856) — английский теолог, геолог и минералог. Дилювиалист, перешедший на гляциологические позиции.

Объекты 
 Бакленд () — государственный гражданский аэропорт, расположенный в одной миле (1,85 километрах) к юго-западу от центрального делового района города Бакленд (Аляска), США
 Бакленд () — город на Аляске (США).
 Бакленд () — река на северо-западе штата Аляска, США
 Бакленд — вулкан в Австралии.
 Баклэнд-Эбби () — усадьба рубежа XIII-XIV веков в Йелвертоне, Девоншир, на юге Англии.

Вымышленные объекты 
 Бакленд () — Восточные пределы Шира в романе Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец».